Gangster steht für:
 Gangster, umgangssprachlich ein Mitglied einer kriminellen Gruppe

Filme:

 Gangster (2006), Spielfilm
 American Gangster
 Gangster – Ohne Skrupel und Moral
 Gangster No. 1
 Der große Gangster

Siehe auch: 
 Gangsters